Bitwa nad rzeką Sajó (1132) – starcie między Belą II Ślepym a Borysem Kolomanowicem, popieranym przez Bolesława III Krzywoustego
 Bitwa nad rzeką Sajó (1241) – starcie między wojskami węgierskimi a Batu chanem, znana też jako bitwa na równinie Mohi